Polje, een gebied met een vlakke bodem met steile randen en ontstaan door karst
 Polje (Bohinj), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de gemeente Bohinj 
 Polje (Raša),  een plaats in de gemeente Raša in de Kroatische provincie Istrië
 Polje (Slunj), een plaats in de gemeente Slunj in de Kroatische provincie Karlovac
 Polje (Tolmin), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de gemeente Tolmin